2 miejscowości w Polsce: 
 Sulimów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Siechnice
 Sulimów – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów
 Sulimów – wieś na Ukrainie (rejon żółkiewski)